Haywire (1980), een televisiefilm uit 1980 met Lee Remick en Hart Bochner
 Haywire (2011), een film uit 2011 met Gina Carano en Bill Paxton